Orgulho e Preconceito  pode referir-se a:

Orgulho e Preconceito — romance de Jane  Austen publicado pela primeira vez em 1813

Filmes 
Orgulho e Preconceito (1940)
Orgulho e Preconceito (2005)

Séries de televisão 
Pride and Prejudice (1938)
Pride and Prejudice (1952)
Pride and Prejudice (1958)
Pride and Prejudice (1967)
Pride and Prejudice (1980)
Pride and Prejudice (1995)
Pride and Prejudice (2014)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão